Злая:

 «Злая» () — мюзикл Стивена Шварца и Уинни Хольцмана, основанный на романе Грегори Магвайера «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы».
 «Злая: Часть первая» () — предстоящий американский эпический музыкальный фэнтезийный фильм режиссёра Джона Чу, киноадаптация мюзикла Стивена Шварца.
 Злая — река в Калининградской области России.

Люди 
 Злая, Марфа Фёдоровна (1923-1987) — Герой Социалистического Труда, доярка.

См. также 
 Зло